Базовый матричный кристалл (БМК) (, ) — большая интегральная схема (БИС). В отличие от ПЛИС формируется физически, путём нанесения маски соединений последнего слоя металлизации. БМК с маской заказчика обычно изготавливались на заказ.

Достоинство БМК состоит в следующем. Разработчику необходимо применить оригинальные схемные решения на основе БИС, но существующие БИС для этих целей не подходят. Разрабатывать с нуля и производить очень долго, неэффективно и дорого. Выход — использовать базовые матричные кристаллы, которые уже разработаны и изготовлены. Базовый матричный кристалл напоминает библиотеку подпрограмм и функций для языков программирования. На нём разведены, но не соединены элементарные цепи и логические элементы. Заказчиком разрабатывается схема соединений, так называемая маска. Эта маска наносится в качестве последнего слоя на базовый матричный кристалл и элементарные схемы и разрозненные цепи на БМК складываются в одну большую схему. В итоге заказчик получает готовую БИС, которая получается ненамного дороже исходного БМК.

Основное применение БМК — средства вычислительной техники, системы управления технологическими процессами. Некоторые БМК, например Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216), применялись в советских разновидностях компьютера ZX Spectrum в качестве контроллера внешних устройств. Аналог БМК — микросхема ULA в компьютерах Синклера. В настоящее время БМК в большинстве применений вытеснены ПЛИС, не требующими заводского производственного процесса для программирования и допускающими перепрограммирование.

В России базовые матричные кристаллы производятся ОАО «Ангстрем», НПО Физика и рядом других предприятий.

Список российских БМК 

 1582ВЖ1 — 500 вентилей
 1582ВЖ2 — 1 500 вентилей
 1582ВЖ3 — 3 000 вентилей
 1582БЦ1Т — 5 000 вентилей
 КМ1527XM1
 H1537XM1 - 4 500 вентилей
 1537XM2 - 17 000 вентилей
 1592XM1 - 100 000 вентилей
 159XM2
 (K)H1593XM1 - 3 200 вентилей на основе КМОП структур, тип корпуса - 4135.64-2 или H18.64-1В
 (K)H1593XM2
 1515ХМ1 (KA1515XM1, H1515XM1, OCMH1515XM1) - 3 200 вентилей, корпус 4135.64-2 или Н18.64-1В
 КР1801ВП1 - 1 500 вентилей на основе КМОП структур
 1806ВП1, Н1806ВП1 - 1 500 вентилей на основе КМОП структур, корпуса 429.42-3 или Н14.42-1В
 H1806XM1, OCMH1806XM1 - 15 00 вентилей на основе КМОП структур, корпус Н14.42-1В
 KA1593XM1

и многие другие.

Ссылки 
 Разработки на базе БМК, ОАО НПО «Физика»
 БМК, производимые ОАО «Ангстрем»
 Б. Симонов, Б. Малашевич «Базовые матричные кристаллы»
 Каталог отечественных БМК
 Общие сведения о БМК

Вентильные матрицы